Příjmení Ondrák může označovat:

 Ambrož Lev Ondrák (1892–1961) – americký katolický kněz českého původu
 Anny Ondráková (1902–1987) – česká herečka
 Prokop Ondrák (1810–1873) – český katolický kněz a pedagog